La Pobla de Benifassà, municipi del País Valencià que es troba a la comarca del Baix Maestrat.
 Monestir de Santa Maria de Benifassà, monestir fundat per l'orde del Cister.
 Muntanyes de Benifassà serralada al nord del País Valencià, a la comarca històrica de la Tinença de Benifassà.
 Parc Natural de la Tinença de Benifassà, parc del País Valencià als peus del massís dels Ports de Beseit.
 Tinença de Benifassà, comarca històrica del País Valencià actualment integrada en la comarca del Baix Maestrat.